Jumaat Haji Adam (1956 - ) é um botânico e taxônomista malásio
.

É especializado no gêenero de plantas carnívoras denominadasNepenthes. 

Obteve seu Ph.D. defendendendo uma tese sobre tais plantas na Universidade de Aberdeen, em 1991.

Fontes
 * Brummitt RK; Powell CE. (1992). Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4

Ligações externas
  

Botânicos da Malásia